Барон Стэнли из Элдерли в графстве Чешир — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства.

История 
Титул барона Стэнли из Элдерли был создан 9 мая 1839 года для британского политика и землевладельца, сэра Джона Стэнли, 7-го баронета (1766—1850). Он заседал в Палате общин от Вуттон-Бассета (1790—1796). После его смерти в 1850 году ему наследовал его старший сын, Эдвард Стэнли, 2-й барон Стэнли из Элдерли и 8-й баронет из Элдерли (1802—1869). Он был видным либеральным политиком. Эдвард Джон Стэнли представлял в парламенте Хиндон (1831—1832), и Северный Чешир (1832—1841, 1847—1848), а также занимал ряд постов в кабинетах лорда Мельбурна, лорда Рассела и лорда Палмерстона (заместитель министра внутренних дел в 1834, парламентский секретарь казначейства в 1835—1841, генеральный казначей в 1841, 1852 и 1853—1855, заместитель министра иностранных дел в 1846—1852, вице-президент Совета по торговле в 1852, 1853—1855, председатель Совета по торговле в 1855—1858, генеральный почтмейстер в 1860—1866 годах). В 1848 году для него был создан титул барона Эддисбёри из Уннингтона в графстве Чешир (Пэрство Соединённого королевства). Его жена Генриетта Мария Стэнли (1807—1895) была известным борцом за права женщин.

После смерти в 1869 году Эдварда Джона Стэнли, 2-го барона Стэнли из Элдерли, титулы баронов Стэнли из Элдерли и Эддисбёри остаются едиными. Большинство носителей титулов были известны как лорды Стэнли из Элдерли. Генри Стэнли, 3-й барон Стэнли из Элдерли (1827—1903), сделал карьеру на дипломатической службе. В 1869 году, приняв ислам, он стал первым мусульманским членом Палаты лордов. Ему наследовал его младший брат, Эдвард Стэнли, 4-й барон Стэнли из Элдерли (1839—1925), либеральный политик, депутат Палаты общин от Олдема (1880—1885). В 1909 году после смерти своего кузена, Генри Холройда, 3-го графа Шеффилда и 3-го барона Шеффилда (1832—1909), 4-й барон Стэнли из Элдерли унаследовал титул 4-го барона Шеффилда. После его смерти титулы перешли к его сыну, Артуру Стэнли, 5-му барону Стэнли из Элдерли (1875—1931). Он был либеральным депутатом от Эддисбёри (1906—1910) и 14-м губернатором штата Виктория (1914—1920). Его старший сын, Эдвард Джон Стэнли, 6-й барон Стэнли иэ Элдерли (1907—1971), в 1938 году продал фамильный дом Элдерли Холл. 6-й лорд был женат четыре раза, его второй женой в 1944—1948 годах была британская модель Сильвия Эшли (1904—1977). После смерти последнего титулы унаследовал его младший брат, Люлф Стэнли, 7-й барон Стэнли из Элдерли (1915—1971), который был известен как лорд Шеффилд. Он носил титулы только в течение трех месяцев. По состоянию на 2013 год носителем титулы являлся кузен последнего, Ричард Оливер Стэнли, 9-й барон Стэнли из Элдерли (род. 1956), который стал преемником своего отца в том же году. Он является внуком достопочтенного Оливера Хью Стэнли, младшего сына 4-го барона Стэнли из Элдерли.

Титул баронета Стэнли из Элдерли Холла в графстве Чешир в Баронетстве Англии был создан 25 июня 1660 года для барристера Томаса Стэнли (1597—1672). Он был потомком достопочтенного сэра Джона Стэнли, третьего сына Томаса Стэнли, 1-го барона Стэнли (ок. 1405—1459), чей старший сын, Томас Стэнли, 2-й барон Стэнли (1435—1504), получил титул графа Дерби в 1485 году. Его преемником стал его сын, сэр Питер Стэнли, 2-й баронет (1626—1683). Он был высшим шерифом Чешира в 1678 году. Его правнук, сэр Джон Томас Стэнли, 6-й баронет (1735—1807), был джентльменом Тайной палаты. Его старший сын, сэр Джон Томас Стэнли, 7-й баронет (1766—1850), в 1839 году получил титул барона Стэнли из Элдерли.

Его преосвященство Эдвард Стэнли (1779—1849), второй сын 6-го баронета, был епископом Нориджа (1837—1849). Достопочтенная Венетия Стэнли (1887—1948) была младшей дочерью четвертого барона.

Традиционным местом захоронения лордов Стэнли из Элдерли был мавзолей Стэнли в кладбище Святой Марии, в деревне Нетер Элдерли, графство Чешир, построенный в 1909 году. Теперь это здание принадлежит приходскому совету. Лондонский дом семьи Стэнли на улице 40 Dover Street в 1986 году был куплен The Arts Club, клубом для джентльменов, интересующихся искусством.

Баронеты Стэнли из Элдерли Холла (1660) 
 1660—1672: Сэр Томас Стэнли, 1-й баронет (31 мая 1597—1672), сын сэра Томаса Стэнли (ум. 1605)
 1672—1683: Сэр Питер Стэнли, 2-й баронет (29 мая 1626—1683), сын предыдущего
 1683—1721: Сэр Томас Стэнли, 3-й баронет (25 марта 1652—1721), сын предыдущего
 1721—1747: Сэр Джеймс Стэнли, 4-й баронет (умер 17 марта 1747), старший сын предыдущего
 1747—1755: Сэр Эдвард Стэнли, 5-й баронет (умер 28 августа 1755), младший брат предыдущего
 1755—1807: Сэр Джон Томас Стэнли, 6-й баронет (26 марта 1735 — 29 ноября 1807), сын предыдущего
 1807—1850: Сэр Джон Томас Стэнли, 7-й баронет (26 ноября 1766 — 2 октября 1850), старший сын предыдущего, барон Стэнли из Элдерли с 1839 года.

Бароны Стэнли из Элдерли (1839) 
 1839—1850: Джон Томас Стэнли, 1-й барон Стэнли из Элдерли (26 ноября 1766 — 2 октября 1850), старший сын сэра Джона Томаса Стэнли, 6-го баронета
 1850—1869: Эдвард Джон Стэнли, 2-й барон Стэнли из Элдерли (13 ноября 1802 — 16 июня 1869), старший сын предыдущего, барон Эддисбёри с 1848 года.
 1869—1903: Генри Эдвард Джон Стэнли, 3-й барон Стэнли из Элдерли, 2-й барон Эддисбёри (11 июля 1827 — 10 декабря 1903), старший сын предыдущего
 1903—1925: Эдвард Люлф Стэнли, 4-й барон Шеффилд, 4-й барон Стэнли из Элдерли, 3-й барон Эддисбёри (16 мая 1839 — 18 марта 1925), известен как лорд Стэнли из Элдерли, третий сын 2-го барона Стэнли из Элдерли, младший брат предыдущего
 1925—1931: Артур Люлф Стэнли, 5-й барон Шеффилд, 5-й барон Стэнли из Элдерли, 4-й барон Эддисбёри (14 сентября 1875 — 22 августа 1931), известен как лорд Стэнли из Элдерли, старший сын предыдущего
 1931—1971: Эдвард Джон Стэнли, 6-й барон Шеффилд, 6-й барон Стэнли из Элдерил, 5-й барон Эддисбёри (9 октября 1907 — 3 марта 1971), известен как лорд Стэнли из Элдерли, старший сын предыдущего
 1971—1971: Люлф Генри Виктор Оуэн Стэнли, 7-й барон Шеффилд, 7-й барон Стэнли из Элдерли, 6-й барон Эддисбёри (22 октября 1915 — 23 июня 1971), известен как лорд Шеффилд, второй сын 5-го барона Стэнли из Элдерли, младший брат предыдущего
 1971—2013: Томас Генри Оливер Стэнли, 8-й барон Шеффилд, 8-й барон Стэнли из Элдерли и 7-й Барон Эддисбёри (28 сентября 1927 — 19 ноября 2013), известен как лорд Стэнли из Элдерли, третий сын подполковника достопочтенного Оливера Хью Стэнли (1879—1952), внук 4-го барона Стэнли из Элдерли
 2013 — настоящее время: Ричард Оливер Стэнли, 9-й барон Шеффилд, 9-й барон Стэнли из Элдерли и 8-й барон Эддисбёри (род. 24 апреля 1956), старший сын предыдущего
 Наследник титула: достопочтенный Чарльз Эрнест Стэнли (род. 30 июня 1960), младший брат предыдущего.

См. также 
 Граф Дерби
 Барон Шеффилд
 Барон Эддисбёри

Примечания

Источники 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com
 Stanley of Alderley, Baron (UK, 1839) 

Стэнли из Элдерли
Стэнли из Элдерли